Суперліга Туреччини 2004—2005  — 47-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Галатасарай взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубка Туреччини 2004—2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2004-2005
Туреччина
Туреччина
2004 у турецькому спорті
2005 у турецькому спорті